Chalupka ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Chalupka (1791–1871), slowakischer Schriftsteller, Dramatiker, Publizist und evangelischer Pfarrer
 Michael Chalupka (* 1960), österreichischer evangelischer Pfarrer und Direktor der Diakonie Österreich
 Samo Chalupka (1812–1883), slowakischer Dichter und evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Chaloupka